Rote Synagoge steht für Synagogen in Litauen:
 Rote Synagoge Jonava
 Rote Synagoge (Joniškis)